Code promo peut désigner :
 Un code promo, est un coupon de réduction ;
 Code promo, émission de télévision diffusée sur France 2 depuis 2017.